Шастеле́ () — термин французского происхождения.

 дю Шастеле (; 1763—1825) — австрийский генерал-фельдцейхмейстер и генерал-квартирмейстер штаба Суворова (1799).
 Батильда де Шастеле () — персонаж романа Стендаля «Люсьен Левен» (1834—1836).

См. также 
 Шастель | Шаст